Болгарию представила на Евровидении 2008 группа Deep Zone и DJ Balthazar, которая не прошла в финал конкурса и заняла 11 место с 56 баллами во втором полуфинале.

Национальный отбор 
Было получено 79 песен. Проводилось 3 четвертьфинала, 3 песни с каждого прошли в финал вместе с 9 специально приглашёнными исполнителями. 26 января проходит единственный полуфинал, из него проходит 9 песен и 3 специально приглашённых гостей. 23 февраля финал.

Финал национального отбора

Голосование 
В финал Болгария не прошла.Больше всего баллов (8) Болгарии в полуфинале дал

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 

Болгария на «Евровидении»
Страны на «Евровидении-2008»